Авени́р Григо́рьевич Томи́лин (1912—2000) — советский и российский биолог, известный специалист по водным млекопитающим. Окончил биологический факультет и аспирантуру МГУ, доктор биологических наук, профессор. Участник партизанского движения ВОВ.

Научная деятельность 
Родился в городе Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии. Отец — Григорий Кириллович Томилин, сельский учитель, мать — Ольга Логвиновна, урождённая Березина, родом из небогатой помещичьей семьи, умерла при рождении третьего сына, Владимира, в 1925 году. Воспитывался бабушкой, матерью отца. Интерес к естественным наукам возник под влиянием школьного учителя Н. И. Яркова.

В 1929 году окончил Кудымкарскую школу-десятилетку и 16 с половиной лет поступил на биологический факультет Московского университета. После второго курса участвовал в экспедиции в Чёшской губе и на Новой Земле. В проливе Маточкин Шар занимался учетом белух. Ученик С. И. Огнёва.

В 1933 году на отлично защитил дипломную работу по млекопитающим Коми-Пермяцкого автономного округа (написанную с использованием материалов, собранных в научной экспедиции) и был принят в аспирантуру лаборатории зоологии позвоночных. В первый год аспирантуры провёл восемь месяцев в китобойной экспедиции на Дальнем Востоке, собрав ценные материалы по китообразным.

Защитил кандидатскую диссертацию в 1937 году по теме «Тихоокеанские киты Северного полушария».

Был направлен на работу в Ростовский университет доцентом кафедры зоологии позвоночных.

После начала Великой Отечественной войны мобилизован осенью 1941 года. Под Харьковом эшелон был разбомблен неприятелем. Попал в плен, находился в нём 41 день. Бежал вместе с актёром Кравченко, добрался до села Богатая Чернещина, где не было немцев. Вошёл в партизанскую группу командира Рябухи, был занят подделкой печатей немецких комендатур. С приходом Советской армии снова мобилизован. Служил поваром в конном батальоне пехотной бригады, участвовал в форсировании Днепра. Отозван с фронта для службы в Новогиреевском питомнике, готовившем собак для подрывов танков и выноса раненных.

После войны работал сначала в Московском пушно-меховом институте (МПМИ) в Балашихе Московской области, а с 1956 года во Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного образования (ВСХИЗО создано реорганизацией МПМИ), на кафедре охотоведения. В 1947 году на совете МПМИ защитил докторскую диссертацию по теме «Проблемы экологии китообразных». На её основе опубликовал в 1957 году фундаментальный труд «Китообразные», том XIX в серии «Звери СССР и прилежащих стран», продолжение многолетника С. И. Огнёва.

Томилин написал 21 книгу, из них 8 — на немецком, французском, английском и других языках и примерно 300 статей (20 из них были опубликованы за границей).

Участвовал в создании «Красной книги РСФСР» и «Биологического энциклопедического словаря». Автор 50 статей в «Большой советской энциклопедии». Подготовил 14 кандидатов наук.

Соавтор двух научных открытий в области гидробионики (№ 95 от 23 декабря 1968 г. и № 265 от 4 ноября 1982 г.).

Награды и звания 
Неоднократный лауреат всесоюзных конкурсов на лучшую научную и научно-популярную литературу. Являлся при жизни единственным от СССР почётным членом международного общества по изучению морских млекопитающих (Вашингтон, США), посмертно оставлен в списке почетных членов. Являлся почётным членом всесоюзного териологического общества АН СССР.

Имел звание ветеран труда, после войне был награждён орденом Отечественной войны II-й степени и десятью медалями, участник ВДНХ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993 год), заслуженный работник охотничьего хозяйства, дипломант Всесоюзного общества «Знание».

В 1994 году за выдающийся вклад в мировую науку и научное образование Авенир Григорьевич получил диплом «Заслуженный профессор программы Джорджа Сороса» из рук самого Сороса в Доме учёных. Кроме того, Томилин получил пожизненную пенсию от этого фонда. Эти средства он часто направлял на поощрения лучших студентов ВСХИЗО.

Семья 
 Первая жена — Софья Ильинична, преподаватель английского, умерла молодой от рака
 Дочь — Юлия Авенировна Томилина (г. р. 19.12.1946), балерина
 Внучки — Софья, балерина. Анна, кардиолог.
 Вторая жена (с ~ 1970-го) — Клера Михайловна, урождённая ?.
 Старший брат — Александр, учился в Московском дирижаблестроительном институте, конструктор.
 Младший брат — Владимир (1925—2002), участник Великой Отечественной войны

Публикации

Книги 
 Томилин А. Г. Китообразные фауны морей СССР. — : Издательство Академии наук СССР, 1962
 Томилин А. Г. История слепого кашалота. — : Наука, 1965
 Томилин А. Г. Дельфины служат человеку. — : Наука, 1969
 Томилин А. Г. В мире китов и дельфинов. — : Знание, 1974/1980
 Томилин А. Г. Снова в воду: Биологический очерк об околоводных, полуводных и водных млекопитающих. — : Знание, 1977/1984

Статьи 
 доктор биологических наук А. Г. Томилин. К вопросу о содержании дельфинов в неволе и их поведении // «Бюллетень Московского острова испытателей природы. Отдел биологический», вып. 3, 1971.
 профессор А. Томилин. Первый советский дельфинарий // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 6, 1975. стр.46
 А. Томилин, Я. Близнюк. Поведение дельфинов // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 5, 1978. стр.42-43

Ссылки 
 профессор Ю. Язан. Юбилей профессора А. Г. Томилина (к 80-летию со дня рождения) // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, 1993. стр.3
 Российский государственный аграрный заочный университет — Авенир Григорьевич Томилин

Примечания 

Териологи России
Териологи СССР
Преподаватели Московского пушно-мехового института
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Партизаны Великой Отечественной войны